LAncienne commanderie principale de l'armée (en hongrois : Volt Honvéd Főparancsnokság) est un édifice situé dans le  de Budapest.

Monument historique dans le 1er arrondissement de Budapest